Trou de mémoire peut désigner :
 Amnésie, perte partielle ou totale de la mémoire
 Trou de mémoire, film américain réalisé par Mick Jackson, sorti en 1994
 Trou de mémoire, titre du  de Camping Paradis
 Mes trous de mémoire, recueil de nouvelles, Pierre Crevoisier, Éditions Slatkine 2016
 Trou de Mémoire, roman d'Hubert Aquin, publié en 1968, Cercle du Livre de France

Homonymie de titre